Гран-при США 1964 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1964. Гонка прошла 4 октября 1964 года на трассе Уоткинс-Глен.

Из-за конфликта с итальянским национальным автоклубом, не желавшим омологировать новую модель спортивного автомобиля Ferrari 250LM, Энцо Феррари принял решение заявить на Гран-при США свою команду под именем североамериканской команды NART, попутно перекрасив автомобили из красных в её желто-голубые цвета. «Лотус» выставил третий автомобиль под управлением местного гонщика Уолта Хансгена, а команда Роба Уокера предоставила место в своих рядах ещё одному североамериканцу Хэпу Шарпу.

Квалификация

Гонка 

На старте Сёртис обошёл обладателя поула Кларка (того обошли также Грэм Хилл и Спенс) и лидировал на первых кругах. На 13-м круге Кларк вернул себе лидерство и удерживал его в первой половине гонки. Сёртиса на 30 круге догнал Хилл, и некоторое время они обгоняли друг друга, борясь за второе место. В середине дистанции мотор «Лотуса» Кларка начал терять мощность, шотландец откатился назад, и руководитель команды Колин Чепмен распорядился обменяться автомобилями Кларку и второму гонщику Майку Спенсу (который после резвого старта откатился на 5 место, пропустив ещё и Дэна Герни). Такие замены были запрещены с 1958 года, в случае финиша в очковой зоне Кларк не мог набрать очков, но он мог отобрать их у соперников. Как бы то ни было, ни Кларк, ни Спенс не добрались до финиша. На первое место вышел Сёртис, но уже на 45-м круге его окончательно обошёл Грэм Хилл, который сохранил лидерство до самого офиниша, одержав свою вторую в сезоне победу. Сёртиса же догнал Герни, и до 69-го круга они боролись за второе место, пару раз обойдя друг друга, пока американец не сошёл из-за проблем с давлением масла. На третье место после схода Герни и Кларка вышел Йо Зифферт и остался на нём до финиша, впервые в карьере приехав на подиум.

|}

Круги лидирования:

1–12 Джон Сертис

13–43 Джим Кларк

44 Джон Сертис

45–110 Грэм Хилл

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы. Для каждого гонщика и команды в зачёт чемпионата идут 6 лучших результатов.

Ссылки 
 
 
 
 

1964
1964 год в Нью-Йорке
Октябрь 1964 года
События 4 октября
Гран-при США